

Miejscowości w Polsce 

 Szczuki – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Szczuki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura 
 Szczuki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Janów

Miejscowości na Białorusi 

 Szczuki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Kamionka.